Obhájcem titulu byl Roger Federer, který ve finále loňského ročníku porazil Rafaela Nadala.

Ve finále se střetli oba loňští finalisté. Nadal získal první wimbledonský titul po pětisetovém boji.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl.

Pavouk

Finálová fáze

3. Sekce

4. Sekce

6. Sekce 

| RD2-seed01=14
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-team02= J Chardy
| RD2-seed02=WC
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=61
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= M Čilić
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=66
| RD2-score03-5=7
| RD2-team04= J Nieminen
| RD2-seed04=24
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=7
| RD2-score04-5=5
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-team06= J Levine
| RD2-seed06=Q
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=1
| RD2-team07= A Clément
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-team08= B Becker
| RD2-seed08= 
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-team01=
| RD3-seed01=14
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=66
| RD3-score01-5= 
| RD3-team02= M Čilić
| RD3-seed02= 
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5= 
| RD3-team03= J Melzer
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=4
| RD3-score03-5= 
| RD3-team04= A Clément
| RD3-seed04= 
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 
| RD4-team01= M Čilić
| RD4-seed01= 
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-team02=

 7. Sekce 

 8. Sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo
| RD1-team01= R Štěpánek
| RD1-seed01=16
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= J Hernych
| RD1-seed02=Q
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=0
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= V Troicki
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= N Lapentti
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=r
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= J Baker
| RD1-seed05=WC
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-team06= S Galvani
| RD1-seed06=Q
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-team07= S Roitman
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=0
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= M Južnyj
| RD1-seed08=17
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= N Kiefer
| RD1-seed09=27
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= J Benneteau
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11=

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2008